De Allsvenskan 1997 was het 73ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 26 oktober 1997. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 520 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,86 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Tom Prahl won Halmstads BK de derde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

BK Häcken promoveert, Västerås SK degradeert.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1996/97
Svenska Cupen 1997/98
Zweeds voetbalelftal in 1997

1997
Allsvenskan